

Geografia 
 Rab – endonimo di Arbe (Croazia)

Sigle 
 Regulatory Asset Base – Valore del capitale investito netto come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas alle società di trasporto e distribuzione al fine della determinazione delle tariffe applicabili.

Biologia 
 Rab – proteina

Codici 
 RAB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rabaul (Papua Nuova Guinea)
 rab – codice ISO 639-3 della lingua camling

Letteratura 
 R.A.B. – nome in codice di Regulus Arcturus Black, personaggio di Harry Potter e il principe mezzosangue

Pagine correlate 
 Raab – pagina di disambiguazione